Доусон Мерсер (;род. 27 октября 2001, Бэй-Робертс) — канадский хоккеист, нападающий клуба НХЛ «Нью-Джерси Девилз» и сборной Канады по хоккею.

Карьера

Клубная

Юниорская 
В 2016 году в возрасте 15 лет он начал играть за команду «Колледж Бишопс»; он был самым молодым игроком в этой команде. Он стал третьим бомбардиром лиги, набрав 48 очков (18+30) за 51 игру.

С 2017 по 2021 год играл за «Драммондвилл Вольтижерс» и «Шикутими Сагенинс» в QMJHL. Выступая за две команды по итогам сезона 2019-20 он был в номинации на Майк Босси Трофи, как один из перспективных игроков лиги.

НХЛ 
Был выбран в 1-м раунде под общим 18-м номером клубом «Нью-Джерси Девилз» на драфте НХЛ в 2020 году. 24 декабря 2020 года заключил с клубом трёхлетний контракт новичка.  Дебютировал в лиге 16 октября 2021 года в матче с «Чикаго Блэкхокс» (4:3 ОТ); в этой же игре он заработал первые очки, оформив голевой пас. Первую шайбу забросил в ворота дебютанта лиги «Сиэтла» (4:2). Всего в дебютном сезоне набрал 42 очка (17+25), но «Девс» в четвёртый раз подряд не вышли в плей-офф.

Международная 
Играл за молодёжную сборной Канады на МЧМ-20, в её составе стал чемпионом мира; на турнире не заработал ни одного очка.

В декабре 2020 года был вызван в молодёжную сборную; на МЧМ-21 в матче с Германией оформил дубль и отдал две передачи на партнёров. Всего на турнире заработал 6 очков (2+4), отдав 4 передачи; канадцы завоевали серебряные медали.

Вошёл в состав сборной Канады для участия на ЧМ-2022 На турнире заработал 5 очков за голевые передачи, а канадцы стали серебряными призёрами турнира.

Статистика

Клубная

Международная

Примечания 

Родившиеся в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор
Хоккеисты Канады
Хоккейные центральные нападающие
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Драммондвилл Вольтижерс»
Игроки «Шикутими Сагенинс»
Игроки «Нью-Джерси Девилз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой